Balzhofen steht für:

 Balzhofen (Bühl), Stadtteil der Stadt Bühl (Baden)
 Balzhofen (Stiefenhofen), Dorf der Gemeinde Stiefenhofen

Siehe auch:
 Balzhöfen